__БЕЗКН__
Rockstar или Rock Star (у преводу рок звезда) може да се односи на:
 Rockstar (албум), албум Босона
 Rokstarr, албум певача Таја Круза
 Rockstar (песма групе Nickelback)
 Rockstar (песма групе Poison)
 Rockstar (песма Поуст Малона)
 Rock Star (песма групе N.E.R.D)
 Rockstar 101, песма певачице Ријане
 Rockstar (енергетско пиће)
 Rockstar (програмски језик)